H55 steht für:
 Helsingborger Ausstellung 1955, eine Weltausstellung mit Fokus auf Architektur, Kunstindustrie und Inneneinrichtung in Schweden
 HMS Hostile (H55), ein Zerstörer der H-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 H55, ein Mainboard-Chipsatz für Intelprozessoren

Abkürzung